Daniel Nijs – mercante d'arte fiammingo
 Jack de Nijs – musicista e cantante olandese
 Pierre Nijs – pallanuotista belga
 Rob de Nijs – cantante olandese